Montefalcone Appennino –  comune italiano in provincia di Fermo
Montefalcone di Val Fortore –  comune italiano in provincia di Benevento
Montefalcone nel Sannio – comune italiano in provincia di Campobasso
Riserva naturale statale Montefalcone – riserva statale situata in provincia di Pisa